Ісаел да Сілва Барбоса (порт. Isael da Silva Barbosa, * 13 травня 1988, Сан-Паулу) — бразильський футболіст, півзахисник клубу «Краснодар».
 Маріано Барбоса (ісп. Mariano Barbosa, * 27 липня 1984, Ланус) — аргентинський футболіст, воротар іспансьої «Севільї» та, в минулому, молодіжної збірної.